Leka se poate referi la:

 Leka, Norvegia, o insulă și comună din județul Nord-Trøndelag, Norvegia
 Leka, Etiopia, un oraș din Ethiopia
 Leka, Grecia, un sat de pe insula Samos din Grecia
 Léka, un castel din Regatul Ungariei (astăzi în Austria)
 Łęka (dezambiguizare), denumirea câtorva localități din Polonia
 Leka, forma feminină a numelui de familie grecesc Lekas
 Leka Zogu, fiul lui Zog I al Albaniei
 Leka Anwar Zog Reza Baudouin Msiziwe (Prințul Leka), nepotul lui Zog I al Albaniei